Talmud – uno dei testi sacri ebraici
 Talmud babilonese –  talmud redatto nelle accademie rabbiniche della Mesopotamia
 Talmud di Gerusalemme – raccolta di commenti rabbinici che fu compilata in Terra di Israele tra il IV e il V secolo
 Rabbini del Talmud – guide spirituali ebraiche
 Progetto Traduzione Talmud babilonese – progetto di traduzione del Talmud babilonese dalla lingua originale alla lingua italiana
 Talmud Torah –  scuole ebraiche